Алексей Дмитриевич Васильев (5 сентября 1937, Ленинград — 3 мая 2014, Санкт-Петербург) — прокурорский работник, прокурор г.Ленинград, первый заместитель Генерального прокурора СССР (1989—1991).

Биография 

Родился в семье простых людей рабочих специальностей. Самые юные годы прошли в блокадном Ленинграде.

После трех лет срочной военной службы в Советской Армии, окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1964 году по распределению направлен следователем прокуратуры Василеостровского района г. Ленинграда, затем работал старшим следователем прокуратуры города, несколько лет работал начальником следственного Управления прокуратуры Ленинграда, заместителем прокурора г. Ленинграда.

В 1982 — 1988 годах прокурор города Ленинград, став восьмым по счету в этой должности.

С 1988 года по сентябрь 1991 года Заместитель, Первый заместитель Генерального прокурора СССР (сначала - А.Я. Сухарева, затем - Н.С.Трубина).

В 1993 — 2001 годах заместитель прокурора Ленинградской области.

В сентябре 2001 года ушел на пенсию, занимался общественной деятельностью, был заместителем начальника Санкт-Петербургского городского отделения Межрегиональной общественной организации «Объединенная общественная приемная».

Скончался 3 мая 2014 года после продолжительного заболевания у себя дома, похоронен на Богословском кладбище

Награды и звания 

Награждён Орденом Трудового Красного Знамени.

Почетный работник прокуратуры, классный чин: государственный советник юстиции 1 класса.

Примечания 

Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Государственные советники юстиции 1-го класса
Похороненные на Богословском кладбище
Члены КПСС